Луки́нский — русская фамилия.

Известные носители 
 Лукинский, Иван Владимирович (1906—1986) — советский режиссёр, лауреат Сталинской премии.
 Лукинский, Николай Александрович (род. 1960) — российский артист разговорного жанра, юморист, пародист, актёр, телеведущий.
 Лукинский, Сергей Александрович (1958—2019) — российский журналист, телеведущий, продюсер, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
 Лукинский, Николай Сергеевич (род. 1983) — российский журналист, телеведущий, продюсер, ринг-анонсер, общественный деятель, организатор турниров по единоборствам "Чемпионы вызывают чемпионов" памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского. 
 Лукинский, Фёдор Григорьевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.

См. также